В соревнованиях по лёгкой атлетике на летних Олимпийских играх 2020 смогут принять участие 1900 спортсменов, которые будут соревноваться за 49 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена не более чем тремя спортсменами в каждой дисциплине и одной эстафетной командной.

Правила квалификации 
Лицензию на летние Олимпийские Игры 2020 года в Токио получают страны, чьи спортсмены выполнили, установленный ИААФ квалификационный норматив. Каждый НОК может получить максимум три квоты в каждой из дисциплин.

 Эстафеты
В каждой эстафетной дисциплине примет участие по 16 команд. 8 сильнейших сборных получили олимпийские лицензии по итогам чемпионата мира 2019 года. Остальные команды определятся по результатам по результатам Чемпионата мира по легкоатлетическим эстафетам 2021 года и квалификационного периода.

Квалифицированные страны

Беговые дисциплины

110 метров с барьерами (мужчины)

Шоссейные дисциплины

Технические дисциплины

Прыжки в высоту (женщины)

Прыжки с шестом (женщины)

Многоборья

Мужчины

Женщины

Эстафеты

4×100 метров (мужчины)

4×400 метров (мужчины)

4×100 метров (женщины)

4×400 метров (женщины)

4×400 метров (смешанная)

Примечания

Ссылки 
 Правила квалификации 
 Топ-лист World Athletics 

Лёгкая атлетика